Subantarktis steht für:

 die Subpolare Klimazone der Südhalbkugel; südlich davon befindet sich die Antarktis im engeren Sinne.
 die subantarktischen Inseln (siehe Liste von antarktischen und subantarktischen Inseln#Subantarktische Inseln und Inselgruppen) zwischen etwa 49° und 66° 33′ 38″ südlicher Breite